«The Jewish Advocate» — название американских газет:

 «The Jewish Advocate» (1898—1900) — в Рочестере под редакцией И. Брикнера;
 «The Jewish Advocate» (1870) — в Нью-Йорке;
 «The Jewish Advocate» (1879—1886) — в Нью-Йорке под редакцией Рафаэля Левина, был посвящен преимущественно литературным вопросам.
 «» (1902—2020) — в Бостоне.

Примечания